Grebnew  ist der Familienname folgender Personen:

 Maxim Alexejewitsch Grebnew (* 2002), russischer Tischtennisspieler 
 Oleg Gennadijewitsch Grebnew (* 1968), russischer Handballspieler